Valmont può riferirisi a;

Valmont, comune francese della Mosella
Valmont, comune francese della Senna Marittima
Visconte Sébastien de Valmont, personaggio del romanzo Le relazioni pericolose di Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos del 1782
Valmont, film del 1989 diretto da Miloš Forman